De vierde editie van het Europees kampioenschap badminton voor landenteams werd in 2012 gehouden in Amsterdam, Nederland. Het toernooi duurde vijf dagen, van 14 tot en met 19 februari.

Medailleoverzicht

Mannentoernooi

Vrouwentoernooi 

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2012
Badminton
Sportevenement in Amsterdam